Die Baureihe 437.1 ist ein mittelschwerer Lastkraftwagen der Unimog-Reihe von Mercedes-Benz, der von 1988 bis 2003 gebaut wurde. Er löste die Baureihe 425 und 435 ab, deren Grundaufbau beim Unimog 437.1 beibehalten wurde. Mit 28 verschiedenen Baumustern ist die Baureihe 437.1 die umfangreichste Unimog-Baureihe. Insgesamt wurden 10.718 Fahrzeuge hergestellt. Erstmals gab es auch serienmäßig ein dreiachsiges Modell. Abgelöst wurde der 437.1 2003 vom 437.4. Die Baureihe 437.1 diente auch als Basis für die Baureihe 436, die in der Türkei in Lizenz gefertigt wird.

Technik 
Der Unimog 437.1 hat wie sein Vorgänger 435 das „eckige“ Fahrerhaus des Unimog 425 bzw. der schweren Baureihe. Als Zweiachser ist er je nach Modell für ein zulässiges Gesamtgewicht von 7,5 bis 14,5 t ausgelegt. Alle Unimog 437.1 haben einen Leiterrahmen und schubrohrgeführte Portalachsen sowie Schraubenfedern und Stoßdämpfer vorn und hinten. Gebaut wurde der Unimog 437.1 mit einem Radstand von 2650 (U 1x00), 2810 (U 2100), 3250 (U xx50), 3700 (xx50 /L37) 3850 (xx50 /L38) mm. Es kann pneumatisch zwischen Hinterrad- und Allradantrieb umgeschaltet werden und die Differenziale an Vorder- und Hinterachse können pneumatisch zu 100 % gesperrt werden. Auf Wunsch war unter anderem eine Reifendruckregelanlage lieferbar. Gebremst wird mit einer pneumatisch-hydraulischen Bremsanlage und Scheibenbremsen an allen Rädern. Verschiedene Varianten des Sechszylinderdieselmotors OM 366 wurden für den Unimog 437.1 angeboten.

Technische Daten (exemplarisch)

Produktionszahlen

Tabellarische Baureihenübersicht 
Im Wesentlichen werden die Unimogbaureihen von Daimler in sechs Modellfamilien gegliedert, wobei die Übergänge zwischen mittleren und leichten Baureihen teilweise fließend sind:

Weblinks

Einzelnachweise 

Unimogbaureihe
Lkw-Modell
U 437.1